Az 1975–1976-os olasz labdarúgókupa volt az olasz kupa 29. kiírása. A győztes a Napoli lett másodszor.

Eredmények

Első forduló

1. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Második forduló 
A fordulóban csatlakozó csapat: Fiorentina (címvédő).

A csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

B csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Döntő

Források 
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa